Otomí kan verwijzen naar:
 Otomí (volk), een volk in Mexico
 Otomí (taal), de taal van dat volk